Douris ist der Name von:

 Duris, griechischer Vasenmaler

Douris ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Douris (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Duris (Begriffsklärung)